Municipio de Soo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Soo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Soo (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.